Sezóna 2021/22 je 105. sezónou v historii severoamerické a světově nejprestižnější hokejové ligy světa NHL.

Základní část

Tabulky

Východní konference

Západní konference

Play-off

Pavouk 
Všechny série play-off se hrají na čtyři vítězná utkání. 

 A1, A2, A3, A4 - týmy z Atlantické divize
 M1, M2, M3, M4 - týmy z Metropolitní divize
 C1, C2, C3, C4, C5 - týmy z Centrální divize
 P1, P2, P3 - týmy z Pacifické divize

Čtvrtfinále - Východní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Florida Panthers – Washington Capitals  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Florida Panthers, když zvítězil 4:2 na zápasy.

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Tampa Bay Lightning, když zvítězil 4:3 na zápasy.

Carolina Hurricanes – Boston Bruins  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Carolina Hurricanes, když zvítězil 4:3 na zápasy.

New York Rangers – Pittsburgh Penguins  

Do semifinále konference play-off postoupil tým New York Rangers, když zvítězil 4:3 na zápasy.

Čtvrtfinále - Západní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Colorado Avalanche – Nashville Predators  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Colorado Avalanche, když zvítězil 4:0 na zápasy.

Minnesota Wild – St. Louis Blues  

Do semifinále konference play-off postoupil tým St. Louis Blues, když zvítězil 4:2 na zápasy.

Calgary Flames – Dallas Stars  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Calgary Flames, když zvítězil 4:3 na zápasy.

Edmonton Oilers – Los Angeles Kings  

Do semifinále konference play-off postoupil tým Edmonton Oilers, když zvítězil 4:3 na zápasy.

Semifinále - Východní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Florida Panthers – Tampa Bay Lightning  

Do finále konference play-off postoupil tým Tampa Bay Lightning, když zvítězil 4:0 na zápasy.

Carolina Hurricanes – New York Rangers  

Do finále konference play-off postoupil tým New York Rangers, když zvítězil 4:3 na zápasy.

Semifinále - Západní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Colorado Avalanche – St. Louis Blues  

Do finále konference play-off postoupil tým Colorado Avalanche, když zvítězil 4:2 na zápasy.

Calgary Flames – Edmonton Oilers  

Do finále konference play-off postoupil tým Edmonton Oilers, když zvítězil 4:1 na zápasy.

Finále - Východní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Tampa Bay Lightning – New York Rangers  

Do finále Stanley Cupu postoupil tým Tampa Bay Lightning, když zvítězil 4:2 na zápasy.

Finále - Západní konference 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Colorado Avalanche – Edmonton Oilers  

Do finále Stanley Cupu postoupil tým Colorado Avalanche, když zvítězil 4:0 na zápasy.

Finále Stanley Cupu 
Všechny časy zápasů jsou uvedeny ve středoevropském letním čase (UTC +2).

Colorado Avalanche – Tampa Bay Lightning 

Stanley Cup vyhrál tým Colorado Avalanche, když zvítězil 4:2 na zápasy.

Reference 

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 2021
Lední hokej v roce 2022